Hietajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hietajoki (vattendrag, lat 68,47, long 22,42), Lappland, 
 Hietajoki (vattendrag, lat 67,32, long 27,42), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar